Никола Катич (; ) — хорватский футболист, защитник клуба «Цюрих».

Клубная карьера 
Катич — воспитанник клубов «Столац» и «Неретванац». В 2014 году он дебютировал за основной состав в третьей лиге Хорватии. В начале 2016 года Никола перешёл в «Славен Белупо». 21 апреля в матче против «Осиека» он дебютировал во чемпионате Хорватии. 7 мая 2017 года в поединке против «Истра 1961» Катич забил свой первый гол за «Славен Белупо».

Летом 2018 года Катич перешёл в шотландский «Рейнджерс», подписав контракт на 4 года. 5 августа в матче против «Абердина» он дебютировал в шотландской Премьер-лиге. 20 апреля 2019 года в поединке против «Харт оф Мидлотиан» Никола забил свой первый гол за «Рейнджерс».

31 августа 2022 года подписал трёхлетний контракт со швейцарским клубом «Цюрих».

Международная карьера 
28 мая 2017 года в товарищеском матче против сборной Мексики Катич дебютировал за сборной Хорватии.

В 2019 году в составе молодёжной сборной Хорватии Катич принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии, Франции и Румынии.

Достижения

«Хайдук» 
 Обладатель Кубка Хорватии: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 профиль на sports.ru

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Славен Белупо»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Цюрих»